Vondráček ou Vondrášek est un nom porté par : 
 Ladislav Vondrášek, joueur de rugby à XV
Vondráčková, forme féminine de Vondráček, est un nom porté par :
 Helena Vondráčková (1947- ), chanteuse tchèque
 Jaroslava Vondráčková (1894-1986), styliste, journaliste et écrivain tchèque
 Lucie Vondráčková (1980- ), chanteuse et actrice tchèque